7-й чемпионат Польши проходил в 1949 году в Познани.

В турнире участвовали 17 шахматистов. Вне конкуренции был К. Плятер. Он не проиграл ни одной партии и на два очка опередил ближайшего преследователя. На другие медали претендовала целая группа участников. В итоге серебро досталось А. Тарновскому, который на пол-очка оказался впереди Э. Арламовского. Победители прошлого чемпионата К. Макарчик и С. Гавликовский, а также Х. Шапель выступили неудачно. Серебряный призер чемпионата 1946 г. Я. Гадалиньский набрал 50% очков и оказался в середине таблицы.

Таблица

Ссылки 
 VII Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1949
 7. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1949 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам